Croll Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Croll Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Croll Lake (Algoma District, Ontario)
 Croll Lake (Thunder Bay District, Ontario)